Aguinaldo puede referirse a:
 Aguinaldo, "regalo que se da en Navidad o en la fiesta de la Epifanía".

 Regalo "que se da en cualquier ocasión".
 Villancico navideño.
 Aguinaldo, un género musical venezolano asociado a la Navidad.
 Coplas de aguinaldo en Puebla de Don Fadrique
 Aguinaldo (planta), "planta tropical silvestre de la familia de las convolvuláceas, muy común en Cuba y que florece por Pascua de Navidad"; diferentes bejucos de la familia de las convolvuláceas, de los géneros Convolvulus, Ipomoea, Dichondra y Jacquemontia, entre otros.
 Novena de Aguinaldos, ritual religioso previo a la Navidad, en Colombia y Ecuador.
 Aguinaldo Boyacense, una fiesta celebrada en la ciudad colombiana de Tunja a mediados de diciembre.
 Apuestas de aguinaldos o juegos de aguinaldos, que se juegan en Colombia los días previos a la Navidad.

Apellido
 Emilio Aguinaldo (1869-1964), general y político filipino.
 Baldomero Aguinaldo (1869–1915), político filipino, pariente de Emilio Aguinaldo.
 Reynaldo Aguinaldo (1946-), político filipino.

Nombre
 Aguinaldo Luiz Sorato (1969-), jugador de fútbol brasileño.

Topónimos
Localidades de Filipinas:
Aguinaldo (Ifugao)
General Emilio Aguinaldo (Cavite)

Título de obras
 Aguinaldo para las señoras del Perú, Francisco Laso, 1854.

 The Capture of Aguinaldo, película de 1913.
 18 sin aguinaldo, episodio de serie televisiva, 2008.

Notas